Эльяш, Никола́й Ио́сифович (30 октября 1916, Керчь — 24 октября 1990, Москва) — советский историк театра, балетовед и театральный критик, педагог, кандидат искусствоведения (1962), Заслуженный деятель искусств РСФСР (1974).

Биография 
Окончил Крымский педагогический институт в 1937 и театроведческий факультет ГИТИСа в 1950 году. С 1938 выступал в печати по вопросам теории, истории и современной практики балета. В годы войны был активным подпольщиком в Симферополе при оккупации фашистами Крыма.

В 1951—57 годах преподавал в Московском хореографическом училище. С 1950 года и до конца жизни преподавал в ГИТИСе (с 1976 — профессор): читал курсы истории балета, истории русского театра, вёл семинар театральной критики.

Библиография

Книги

Избранные статьи 
 Эльяш Н. Книга о балете // журнал «Театр». 1957. № 1.
 Эльяш Н. Лирическая танцовщица // журнал «Театральная жизнь». 1958. № 3.
 Эльяш Н. Поэтично, легко, празднично [Бюбюсара Бейшеналиева] // газета «Советская культура». 1958. 23 октября.
 
 Эльяш Н. Современность в балете // Театральный Ленинград.—1959.—№ 2
 Эльяш Н. Амуры, бродяжки, ямщики… // журнал «Театральная жизнь». 1959. № 13.
 Эльяш Н. Сказать ли вам, кто он таков? // журнал «Театральная жизнь». 1959. № 17.
 Эльяш Н. Образное раскрытие большой темы // Советская культура.—1959.—№ 86
 Эльяш Н. Замечательный дуэт // Труд.—1959.—№ 243
 Эльяш Н. Два бурятских балета // «Советская культура». 1959. 05 декабря.
 Эльяш Н. Размышления о балетной классике // журнал «Советская музыка». 1959. № 12.
 Эльяш Н. Обновление // «Театральная жизнь». 1960. № 4.
 Эльяш Н. Тема и воплощение // «Советская культура». 1960. 02 июня.
 Эльяш Н. Хореография в оперетте // «Советская музыка». 1960. № 9.
 Эльяш Н. Просто о сложном искусстве // газета «Литература и жизнь». 1961. 27 августа.
 Эльяш Н. «Сказка о мёртвой царевне» // «Театр». 1961. № 9.
 Эльяш Н. Эксперимент и мода // «Театральная жизнь». 1961. № 22.
 Эльяш Н. Воронежский музыкальный // «Советская музыка». 1962. № 11.
 Эльяш Н. Традиции и традиционность // «Театральная жизнь». 1962. № 23.
 Эльяш Н. Подвиги космонавтов // «Советская культура». 1960. 08 августа.
 Эльяш Н. Вахтанг Чабукиани // «Театральная жизнь». 1965. № 7.
 Эльяш Н. Встречи и споры // «Советская культура». 1965. 12 августа.
 Эльяш Н. Анна // Труд. 1966. 02 марта.
 Эльяш Н. Танцовщик из Перми // «Театральная жизнь». 1966. № 11.
 Эльяш Н. Эскиз к портрету [Владимир Васильев] // «Театральная жизнь». 1967. № 6.
 Эльяш Н. На Родине Асели [Бюбюсара Бейшеналиева] // «Музыкальная жизнь». 1968. № 16.
 Эльяш Н. Вдохновенный академизм // «Советская культура». 1969. 11 мая.
 
 Эльяш Н. Балет на льду // Известия. 1972. 20 июня.
 Эльяш Н. Ленинградский балет // «Советская культура». 1972. 20 июля.
 Эльяш Н. Поиски и обретения // «Театральная жизнь». 1978. № 18.
 Эльяш Н. Большой вечер бурятского балета // газета «Правда Бурятии». 1979. 12 мая.
 Эльяш Н. Уроки современного танца // «Театральная жизнь». 1980. № 4.
 
 Эльяш Н. Утро нового века // Известия.—1982.—6 ноября
 Эльяш Н. Многонациональная палитра // журнал «Советский балет». 1982. № 6.
 Эльяш Н. Поэзия жеста [Представляем московский ансамбль пластической драмы] // Известия. 1983. 10 ноября.
 Эльяш Н. Страницы календаря [Лили Гварамадзе] // «Советский балет». 1984. № 1.
 Эльяш Н. Романтические раздумья Тома Шиллинга // «Советский балет». 1984. № 4.
 Эльяш Н. Поиски и свершения // «Советский балет». 1985. № 1.
 Эльяш Н. Вахтанг Чабукиани // «Музыкальная жизнь». 1985. № 5.
 Эльяш Н. Поэт танца [Константин Сергеев] // «Музыкальная жизнь». 1985. № 13.
 Эльяш Н. Мудрость простых истин // «Советский балет». 1985. № 5.
 Эльяш Н. Интербалет-85 // Музыкальная жизнь. 1985. № 21.
 Эльяш Н. Балет о легендарном комиссаре // Известия. 1986. 05 января.
 Эльяш Н. «Цветами осыпан шелковый путь» // Музыкальная жизнь. 1986. № 2.
 Эльяш Н. Этюды к портрету [Людмила Семеняка] // «Советский балет». 1986. № 3.
 Эльяш Н. Новая жизнь бессмертного Комиссара // Музыкальная жизнь. 1986. № 8.
 Эльяш Н. Возрождение школы // «Советский балет». 1986. № 5.
 Эльяш Н. Послесловие к «Болдинской осени» // «Советский балет». 1987. № 4.
 Эльяш Н. Ода незабываемому // «Советский балет». 1987. № 5.
 Эльяш Н. Спустя четверть века // «Советский балет». 1987. № 6.
 Эльяш Н. «Ромео и Джульетта» // м. 1987. № 20.
 Эльяш Н. Уроки побед и поражений // «Советский балет». 1988. № 5.
 Эльяш Н. 50, 30, 20 // «Советский балет». 1988. № 6.
 Эльяш Н. Обновляется жизнь, изменяются понятия… // «Советский балет». 1989. № 2.
 Эльяш Н. Твой сверстник — Маугли // «Советский балет». 1990. № 5.

Примечания 

Театроведы СССР
Выпускники балетмейстерского факультета ГИТИСа
Педагоги ГИТИСа
Выпускники Таврического национального университета им. В. И. Вернадского